Kierkegaard eller Kirkegaard är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christer Kierkegaard (1918–1999), svensk sjömilitär
 Jens Kirkegaard (1889–1966), dansk gymnast
 Johannes Kirkegaard (1920–2000), dansk präst och diktare
 Knud Erik Kirkegaard (född 1942), dansk politiker
 Michael Pedersen Kierkegaard (1756–1838), dansk handelsman
 Niels Christian Kierkegaard (1817–1869), dansk-svensk skeppsbyggmästare
 Ole Lund Kirkegaard (1940–1979), dansk barnboksförfattare och tecknare
 Peder Kierkegaard (1928–1996), svensk kemist
 Peter Christian Kierkegaard (1805–1888), dansk biskop och politiker
 Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk teolog och filosof

Se även 
 7056 Kierkegaard, asteroid

Danska efternamn